Lajeadense – abitanti di Lajeado (Rio Grande do Sul)
Lajeadense – abitanti di Lajeado (Tocantins)
Lajeadense – abitanti di Lajeado Novo